In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale inglese. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 2 giugno 2013.

Collegamenti esterni
 
 
 

Inglese